Le Eishockey Club Wil est un club de hockey sur glace de Wil en Suisse. Il évolue en 1re ligue, quatrième échelon suisse.

Historique 
Le club est créé en 1881.

Palmarès 
 Aucun titre.

Lien externe 
  Site officiel

Wil